Kyrklandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyrklandet (Föglö, Åland), 
 Kyrklandet, Korpo, Åboland, 
 Kyrklandet, Pargas, Åboland,

Se även
Kyroland
Kirkland

Robotskapade Finlandförgreningar